Бейдер — еврейская фамилия (идиш: «банщик»). Известные носители:
 Бейдер, Александр Борисович (род. 1963) — французский лингвист, крупнейший современный учёный в области еврейской ономастики.
 Бейдер, Борис Хаимович (род. 1942) — советский и российский архитектор.
 Бейдер, Владимир Хаимович (род. 1950) — советский и израильский журналист, телеведущий, сценарист, редактор.
 Бейдер, Райан (род. 1983) — американский боец смешанных боевых искусств.
 Бейдер, Ричард (1931—2012) — канадский квантовый химик.
 Бейдер, Хаим Волькович (1920—2003) — еврейский советский поэт, редактор и литературовед (идиш).
 Бейдер, Харрисон (род. 1994) — американский бейсболист.
 Бейдер Гинзбург, Рут (1933—2020) — американский юрист, член Верховного суда США.